Patrick Harand, avstrijski hokejist, * 15. marec 1984, Dunaj, Avstrija.

Patrick Harand je avstrijski hokejist, ki igra na položaju levega krila za ekipo EC KAC v Avstrijski hokejski ligi. 

Harand je svoj debi v Avstrijski hokejski ligi doživel že v sezoni 2000/01, ko je bil star komaj 17 let. Takrat je zastopal barve kluba EHC Lustenau. 

V sezoni 2001/02 je prestopil k Vienna Capitalsom, pri katerih je ostal tri sezone. Najuspešnejša sezona zanj pri Vienna Capitalsih je bila sezona 2002/03, ko je dosegel 21 točk. 

Od sezone 2004/05 je nastopal za EC Red Bull Salzburg, s katerim je dvakrat osvojil Avstrijsko hokejsko ligo. Zanje dosega od 20 do 30 točk na sezono, od tega je povprečno 10 zadetkov. Največ zadetkov je dosegel v sezoni 2004/05, in sicer 12. 

Patrick Harand je napredoval skozi vse mladinske selekcije avstrijske državne reprezentance. Je občasni reprezentant, nastopil je na petih svetovnih prvenstvih - leta 2005, 2007, 2010, 2011 in 2012.

Pregled kariere
Posodobljeno: 20. februar 2009

|-
| EHC Lustenau
| Avstrijska liga
| 00/01
|
| 25
| 4
| 5
| 9
| -9
| 52
|
|
|
|
|
|
|
 |-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 01
|
| 5
| 0
| 2
| 2
| +4
| 6
|
| 
| 
| 
| 
|
| 

|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 01/02
|
| 32
| 2
| 5
| 7
| -9
| 28
|
| 8 
| 0 
| 5 
| 5 
| -3
| 8 
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo U18 D1
| 02
|
| 4
| 1
| 1
| 2
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 02/03
|
| 38
| 8
| 13
| 21
| +2
| 129
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Vienna Capitals
| Avstrijska liga
| 03/04
|
| 43
| 2
| 6
| 8
| -10 
| 82
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| Avstrija
| Svetovno ml. prvenstvo
| 04
|
| 6
| 1
| 4
| 5
| -8
| 27
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 04/05
|
| 48
| 12
| 12
| 24
| -10
| 74
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo
| 05
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| -1
| 6
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 05/06
|
| 41
| 10
| 14
| 24
| -1
| 59
|
| 10 
| 0 
| 2 
| 2 
| -8
| 12
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 06/07
|
| 51
| 11
| 20
| 31
| +12
| 154
|
| 8
| 0 
| 1 
| 1
| -1 
| 2
|-
| Avstrija
| Svetovno prvenstvo
| 07
|
| 6
| 0
| 0
| 0
| 0
| 2
|
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 07/08
|
| 40
| 9 
| 11
| 20
| +2
| 48 
| 
| 15 
| 1
| 2 
| 3 
| -1
| 8
|-
| EC Red Bull Salzburg
| Avstrijska liga
| 08/09
|
|
| 
|
|
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |345
| bgcolor="#7FFF00" |60
| bgcolor="#7FFF00" |93
| bgcolor="#7FFF00" |153
| bgcolor="#7FFF00" |-28
| bgcolor="#7FFF00" |671
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |41
| bgcolor="#7FFF00" |1
| bgcolor="#7FFF00" |10
| bgcolor="#7FFF00" |11
| bgcolor="#7FFF00" |-13
| bgcolor="#7FFF00" |30
|}

Zunanje povezave
 
 
 

Živeči ljudje
Avstrijski hokejisti
Avstrijski hokejski reprezentanti
Hokejisti EHC Lustenau
Hokejisti Vienna Capitals
Hokejisti EC Red Bull Salzburg
Hokejisti Graz 99ers
Hokejisti EC KAC